Алексе́й Беке́тов: Бекетов, Алексей Николаевич (1862—1941) — русский и советский архитектор, академик архитектуры.
 Бекетов, Алексей Николаевич (1823—1898) — первый председатель Пензенской губернской земской управы, член многих благотворительных обществ.